Wahlkreis Maine-et-Loire steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Maine-et-Loire I
 Wahlkreis Maine-et-Loire II
 Wahlkreis Maine-et-Loire III
 Wahlkreis Maine-et-Loire IV
 Wahlkreis Maine-et-Loire V
 Wahlkreis Maine-et-Loire VI
 Wahlkreis Maine-et-Loire VII